Олимпия Джин Сноу (; род. ) — американский политик, сенатор США от штата Мэн, член Республиканской партии. В 2006 году журнал Time назвал Олимпию Сноу одним из лучших сенаторов США.

Биография 
Из греческих иммигрантов, православная. Окончила Университет Мэна (1969) и вышла замуж за Питера Сноу — члена Палаты представителей Мэна, который погиб в автокатастрофе в 1973 г. Олимпия была избрана на его пост.

В 1978 г. была избрана в Палату представителей США и работала в Конгрессе до 1994 г., затем была избрана в Сенат США.

В социальных вопросах наподобие права на аборт и ЛГБТ-браков занимает либеральные позиции, в отличие от большинства остальных республиканцев.

В 2012 году на выборах президента США Сноу поддержала кандидатуру республиканца Митта Ромни. А на выборах 2016 года Сноу выступила против выдвижения Дональда Трампа в качестве кандидата от республиканской партии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Олимпии Сноу (англ.)
 Официальная биография

Члены Республиканской партии США
Персоналии по алфавиту
Сенаторы от штата Мэн
Члены Палаты представителей от штата Мэн
Женщины-политики США
Выпускники Университета Мэна